Вальгорж:

 Вальгорж — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы.
 Вальгорж — кантон во Франции, находится в регионе Рона — Альпы, департамент Ардеш.